Klaus Rehder ist der Name folgender Personen:

* Klaus Rehder (Vizeadmiral) (1933–2018), deutscher Vizeadmiral
 Klaus Rehder (Politiker) (* 1943), deutscher Politiker (SPD)